Henriksson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Henriksson 16 819
 Henricsson 290
 Henricson 262
 Henrikson 236
 Henrixon 56
 Henrichson 8
 Henrickson 4
Tillsammans blir detta 17 675 personer, vilket ger namnet plats nummer 35 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Henriks son.

Personer med efternamnet Henriksson eller med varianter av detta namn

 Alf Henrikson (1905–1995), författare, poet och tidningsman
 Anders Henriksson, flera personer
 Anders Henrikson i Heberg (1869–1933), politiker
 Anders Henriksson i Vinstorp (1870–1942), lantbrukare och politiker
 Anders Henrikson (skådespelare) (1896–1965), regissör manusförfattare, skådespelare
 Anders Henriksson (musikproducent) (född 1945)
 Anders Henriksson (spelman) (född 1959)
 Anders Henriksson (pokerspelare) (född 1981)
 Anna-Maja Henriksson (född 1964), finlandssvensk jurist och politiker
 Aron Henricsson (1859–1941), kommunpolitiker och tidningsredaktör
 Arthur Henricson (1901–1968), militär
 August Henricson (1839–1932), lantbrukare och politiker
 Axel Henriksson (1906–1979), militär

 Benny Henriksson (1947–1995), sociolog, HIV/AIDS-forskare
 Birgit Henriksson (1932–2022), politiker
 Björn Henricson (född 1942), filmproducent
 Björn Henriksson (1942–2022), filmfotograf
 Bo Henrikson (1940–2021), diplomat

 Carl Henriksson Horn af Kanckas (1550–1601), finländsk godsherre, riksråd och fältmarskalk
 Carl Henriksson även känd under namnets latinska form Carolus Henrici, kyrkoman och riksdagsman

 Daniel Henriksson (född 1978), ishockeyspelare
 Danjel Henriksson (född 1982), jordenruntseglare

 Emma Henriksson (född 1977), politiker
 Erik Henriksson Fleming (1616–1679), friherre och riksråd

 Fritz Henriksson (journalist) (1872–1941)

 Gabriel Henriksson Falkenberg (1658–1756), friherre, hovmarskalk och landshövding
 Gudrun Henricsson (född 1926), skådespelare och sångerska
 Gunnar Henriksson, flera personer
 Gunnar Henricson (1909–1990), militär
 Gunnar Henrikson (1921–2014), tidningsman och författare
 Gunnar Henriksson (tidningsman) (1905–1974), finländsk tidningsman och politiker
 Gunnar Henriksson (1909–2000), stadsarkitekt i Karlstad från 1956
 Gunnar Henriksson (1919–2006), arkitekt, stadsarkitekt i Stockholm 1973–1984
 Gustaf Henriksson Holmberg (1864–1929), tidningsman, socialist och författare

 Hans Henriksson (född 1954), skådespelare
 Harriet Wallberg Henriksson (född 1956), fysiolog, professor, rektor, se Harriet Wallberg
 Helén Söderqvist-Henriksson (född 1958), skådespelare
 Helena Henricsson (född 1943), fotograf
 Henrik Henriksson (1845–1922), handlande och politiker
 Henrik Henriksson (företagsledare) (född 1970), verkställande direktör  

 Inger Henricson (född 1940), författare

 Jacob Henriksson (Hästesko) (död 1567), militär och riksråd
Jan Henriksson, flera:
 Jan Henriksson (1933–2004), arkitekt, professor
 Jan Henriksson (arbetsfysiolog) (född 1947), läkare, arbetsfysiolog, professor
 Jasmine Henriksson (född 1988), friidrottare
 Jens Henriksson (född 1967), försäkringsdirektör
 Joakim Henriksson Fleming (död 1495 eller 1496), storman, riksråd, häradsdomare
 Johan Henriksson (1833–1867), hemmansägare och politiker
 Johan Henriksson (död troligen 1592), kunglig kanslist
 Johannes Henriksson (1853–1935), botaniker och skolman
 Jonas Henriksson (född 1976), fotbollsspelare

 Karin Henriksson (född 1952), journalist och författare
 Klas Henriksson Horn (död på 1520-talet), väpnare, lagman och riksråd
 Krister Henriksson (född 1946), skådespelare

 Lars Henrikson (1915–1989), fackföreningsman och politiker
 Lars Henriksson (född 1960), friidrottare
 Leif "Blixten" Henriksson (1943–2019), ishockeyspelare
 Linnea Henriksson (född 1986), jazz- och popsångerska, låtskrivare

 Magnus Henriksson (död 1161), dansk furste och svensk kung 1160-1161
 Maja-Maria Henriksson (född 1974), författare av barn- och ungdomslitteratur
 Maria Akraka Henriksson (född 1966), friidrottare
 Martin Henriksson (född 1974), musiker och låtskrivare
 Mathias Henrikson (1940–2005), skådespelare

 Nils Henriksson (cirka 1458–1523), norsk riddare, riksråd och rikshovmästare

 Olle Henricson (1910–1982), musiker

 Pelle Henricsson (född 1955), musikproducent
 Pär Henriksson (född 1974), kommunikationsrådgivare

 Richard Henriksson (född 1982), fotbollsspelare

 Sebastian Henriksson (född 1974), fotbollsspelare
 Staffan Henriksson (född 1952), arkitekt
 Stig Henriksson (född 1955), politiker
 Sture Henriksson (1917–1957), fackföreningsman och politiker

 Tord Henriksson (född 1965), friidrottare
 Torsten Henrikson (1906–1983), politiker
 Torsten Henriksson (1903–1962), direktör och politiker
 Torsten Henriksson (1918–1985), handbollsspelare

 Ulf Henricsson (militär) (född 1942), militär

 Åke Henriksson Tott (1598–1640), militär, riksråd och fältmarskalk

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn